Gachancipá kan syfta på:

Colombia 

 Gachancipá (kommun), Cundinamarca, 
 Gachancipá (ort), Cundinamarca,